

Botanica 
Cerro – nome comune dell'albero Quercus cerris

Geografia 
 Cuba

Cerro – municipio dell'Avana
 Italia
Cerro – frazione di Laveno-Mombello in provincia di Varese
 Cerro – frazione di Mulazzo in provincia di Massa e Carrara
Cerro al Lambro – comune nella città metropolitana di Milano
Cerro al Volturno – comune in provincia di Isernia
Cerro Maggiore – comune nella città metropolitana di Milano
Cerro Tanaro – comune in provincia di Asti
Cerro Veronese – comune in provincia di Verona
Passo del Cerro – valico degli Appennini in provincia di Piacenza

Sport 
Club Cerro Porteño – società calcistica paraguaiana
Club Atlético Cerro – società calcistica uruguaiana
Cerro Largo Fútbol Club – società calcistica uruguaiana

Pagine correlate 
 Cerro Tepache